Рома́н Евге́ньевич Петре́нко (род. 24 октября 1964, Мурманск) — российский медиаменеджер. 

Управляющий директор «Газпром-Медиа Развлекательное ТВ» (2018—2022), генеральный директор (позднее — директор) телеканала ТНТ (2002—2013, 2018—2022), генеральный директор телеканала СТС (1998—2002), руководитель Storyworld Entertainment в Санта-Монике и Storyworld Entertainment WGA в Беверли-Хиллз (2016—2018).

Биография 
Родился 24 октября 1964 года в Мурманске.

В 1991 году окончил Калининградское высшее инженерное морское училище.

В 1992 году переехал в Санкт-Петербург, где спустя год получил степень магистра в сфере делового управления в бизнес-центре LETI (Lovanium International Management Center).

Профессиональная карьера 
В 1992 году начал карьеру с должности менеджера по продажам в представительстве компании Unilever в Санкт-Петербурге.

В конце 1993 года перешёл в позицию менеджера по маркетингу компании MARS.

В 1996 году перешёл в табачную компанию R. J. Reynolds на пост маркетинг-менеджера, однако спустя полгода вернулся в MARS, приняв предложение занять освободившуюся к тому времени позицию директора по маркетингу подразделения компании Petfoods по России и странам СНГ, которую занимал до 1998 года. Известен как создатель концепции «говорящих животных» для рекламы кормов — в компании MARS придумал идею рекламы корма Chappi с говорящими собаками, которая в дальнейшем была адаптирована и применена в 16 странах мира.

В апреле 1998 года Роман Петренко возглавил телеканал СТС.

В конце 1990-х специализированных телеканалов практически не существовало. Команда Петренко отчасти свершила революцию, придумав идею чисто развлекательного канала, ориентированного на молодую аудиторию. Был создан коммерческий департамент, который занялся привлечением рекламодателей и партнёров из числа рекламных агентств, разработан корпоративный кодекс, где впервые в истории канала были прописаны приоритеты — стать самым популярным развлекательным телеканалом, но во главу угла ставить коммерческие результаты. За первый квартал 1999 года доля национальной аудитории СТС значительно увеличилась, а по итогам 2001 года канал занял пятое место после ОРТ, РТР, НТВ и ТВ-6.

Под руководством Романа Петренко СТС стала первой в стране телекомпанией, принесшей прибыль своим учредителям.

В 2002 году Альфа-Банк, являвшийся миноритарным акционером СТС, настоял на смене генерального директора в связи с планами выхода на IPO. Петренко заменили на известного теле- и кинопродюсера Александра Роднянского.

Уйдя с канала СТС, в 2002 году Роман Петренко вступил в должность генерального директора телеканала «ТНТ-Телесеть», канала-аутсайдера со слабой региональной сетью без чёткой концепции и рейтингов.

Возглавив ТНТ, Петренко начал с формирования команды: в компании впервые был создан маркетинговый отдел, основными задачами которого стали построение бренда, эфирную и внеэфирную раскрутку, создание нового образа канала, разработка стилистики и графического оформления эфира. Роман Петренко разработал комплексный бизнес-план развития телесети ТНТ. С его приходом ТНТ изменил тематику и сетку вещания, сделав приоритетными направления «реалити-шоу» и разнообразных развлекательных программ. Одним из первых в России ТНТ отказался от привычного для каналов летнего отдыха и стал запускать и в этот период эфирные новинки сезона.

В 2004 году Роман Петренко разработал оригинальную концепцию реалити-шоу «Дом-2», которое на сегодняшний день является самым долгим реалити-шоу в мире и одним из самых рейтинговых и доходных проектов на российском телевидении.

В 2004-2005 годах под руководством Петренко была разработана стратегия развития канала ТНТ, направленная на формирование уникального программного предложения, и ТНТ начал активно осваивать свободную нишу нового юмора.

Оригинальной была идея выпуска телешоу в формате ситкомов и комедийных шоу, которая позволила каналу ТНТ занять особое положение на фоне других телесетей и добиться высоких рейтингов при сравнительно невысоком уровне затрат на производство. Впоследствии комедийный жанр окончательно лёг в основу программной политики телеканала ТНТ. Результат такого программирования заметно увеличивал долю аудитории канала.

Первый большой успех в области ситкомов принесла адаптация американского сериала Married with Children. Российская версия вышла в эфир в марте 2006 года под названием «Счастливы вместе». Сериал стал первым большим успехом ТНТ в области комедии. А вышедшая через месяц после старта «Счастливы вместе» новая программа телеканала Comedy Club быстро стала главной юмористической программой страны, закрепив за ТНТ репутацию лидера в юморе и комедии в России.

2006 — год создания реалити-шоу «Офис», герои которого, согласно уникальной идее, на глазах телезрителей создают коммерческую фирму в максимально ускоренном режиме: то, что в обычной фирме складывается годами, у них происходит за две-три недели.

В ноябре 2006 года в эфире ТНТ выходит проект «Наша Russia», который быстро становится самым цитируемым сериалом страны.

В марте 2010 года стартовал первый сезон сериала «Интерны». Сериал набрал высокие рейтинги — до 20 % национальной доли аудитории среди молодых зрителей, а телеканал ТНТ окончательно укрепился в позиции лидера рынка по самой коммерчески востребованной аудитории от 14 до 44 лет.

Комедийные сериалы стали визитной карточкой телеканала, и ТНТ продолжил традиции, выпустив позже сериальные проекты «Универ», «СашаТаня», «Деффчонки», «Физрук», «Реальные пацаны», «Ольга», «Полицейский с Рублёвки», «Год культуры», «Домашний арест» и другие.

В 2008 году получил благодарность президента России «За большой вклад в развитие отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».

В 2011 году состоялся запуск интернет-проекта NOW.ru, первого российского сайта, где за фиксированную абонентскую плату зрителю предлагался большой выбор фильмов и сериалов, прежде всего зарубежных, а также отечественное кино и сериальная продукция (включая сериалы ТНТ), мультфильмы.
Использование подписной модели в проекте NOW.ru явилось революцией в российском сегменте Интернета.
В рамках проекта были заключены договоры с крупнейшими студиями мира — Sony Pictures, Walt Disney, WarnerTV, а также MTV Networks BV, корпорацией ВВС, компанией Playboy Enterprises. В случае с WarnerTV это был первый случай договорных отношений для поставки их библиотеки российскому интернет-ресурсу.

В 2012 году при Романе Петренко телеканал ТНТ совершил самую крупную покупку производственной компании на российском телевидении: канал стал совладельцем Comedy Club Production, продюсерской компании, которая была и остаётся ключевым производителем контента для ТНТ. В числе её проектов: Comedy Club, Comedy Woman, «Наша Russia», «Интерны», «Универ», Stand Up, «Открытый микрофон», «ТАНЦЫ», «Импровизация», «Где логика?» и многие другие.

За время работы Петренко в должности генерального директора ТНТ (2002–2013 гг.) доля национальной аудитории канала выросла с 2,5 до 13,4 %, что позволило ему завоевать первое место по популярности у молодых зрителей в возрасте от 14 до 44 лет. Также телеканал неоднократно был отмечен премиями в области телевизионного дизайна и промоушна, в числе которых Promax UK, Promax/BDA European Awards, Promax/BDA World Design Awards, Russian Entertainment Awards.

С 2013 по 2014 годы Роман Петренко являлся председателем Совета директоров телеканала ТНТ.

В 2017 году Роман Петренко вместе с Александром Дулерайном начал работу над развитием международного направления телеканала ТНТ в компании Storyworld Entertainment, цель которой — производство контента на английском языке для глобальной аудитории с миссией показать миру лучшие современные телевизионные форматы из России.

В октябре 2018 года Роман Петренко стал одним из управляющих директоров «Газпром-Медиа Развлекательное ТВ» и директором телеканала ТНТ, который возглавлял более десяти лет.

9 февраля 2022 года покинул должности управляющего директора «Газпром-медиа Развлекательное ТВ» и директора телеканала ТНТ, став советником генерального директора «Газпром-медиа». 28 февраля 2022 года покинул должность советника генерального директора «Газпром-медиа».

Награды и общественная деятельность 
 Избран членом Государственной академии телевидения и радиовещания, 2001 год.
 Признан одним из лучших менеджеров года по версии журнала «Компания» в номинации «Сервисный сектор», 2001 год.
 «Медиаменеджер России» в номинации «Электронные СМИ», 2002 год.
 Премия «Человек года» в категории «Телевидение и печатные издания», 2002 год.
 «Медиаменеджер России» в номинации «Телевидение», 2004 год.
 «Медиаменеджер России» в специальной номинации, 2005 год.
 Лауреат Национальной премии НАТ в категории 10 МЕГА ЗВЕЗД, 2005 год.
 Специальная благодарность Президента России «За большой вклад в развитие отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность», 2008 год.
 Награда Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации «За наиболее активную позицию по информационной поддержке мероприятий Года молодежи», 2009 год.
 Благодарность министра спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, туризма и молодёжной политики в Российской Федерации, 2009 год.
 «Медиаменеджер десятилетия» — звание присвоено за работу в качестве Президента телевизионной станции ТНТ, 2010 год.
 За конкретную помощь, оказанную телеканалом ТНТ после трагических событий в Беслане, получил личную благодарность главы правительства республики Северная Осетия, 2004 год.
 Награждён Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст., 2010 год.

Проекты

Телеканал ТНТ и PREMIER 
 «Запретная зона» (2003 г.)
 «Голод» (2003 г.)
 «Дом» (2003 г.)
 «Школа ремонта» (2003 г.)
 «Саша+Маша» (2003 г.)
 «Дом-2» (2004 г.)
 «Такси» (2005 г.)
 «Большой брат» (2005 г.)
 «Секс с Анфисой Чеховой» (2005 г.)
 «Comedy Club» (2005 г.)
 «Ребёнок-робот» (2006 г.)
 «Счастливы вместе» (2006 г.)
 «Кандидат» (2006 г.)
 «Няня спешит на помощь» (2006 г.)
 «Офис» (2006 г.)
 «Голые стены» (2006 г.)
 «Обмен женами» (2006 г.)
 «Другая жизнь» (2006 г.)
 «Настоящий мужчина» (2006 г.)
 «Наша Russia» (2006 г.)
 «Смех без правил» (2007 г.)
 «Убойная лига» (2007 г.)
 «Клуб бывших жен» (2007 г.)
 «Битва экстрасенсов» (2007 г.)
 «Универ» (2008 г.)
 «Самый лучший фильм» (2008 г.)
 «Любовь на районе» (2008 г.)
 Comedy Woman (2008 г.)
 «Барвиха» (2009 г.)
 «Интерны» (2010 г.)
 «Реальные пацаны» (2010 г.)
 «Зайцев+1» (2011 г.)
 «Деффчонки» (2012 г.)
 «Моими глазами» (2013 г.)
 «ХБ» (2013 г.)
 «САШАТАНЯ» (2013 г.)
 «Большой завтрак» (2018 г.)
 «Год культуры» (2018 г.)
 «Полицейский с Рублевки 4» (2018 г.)
 «Год свиньи» (2018 г.)
 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (2019 г.)
 «Адаптация 2» (2019 г.)
 «Реальные пацаны. Новый сезон» (2019 г.)
 «Толя-робот» (2019 г.)
 «Секта» (2019 г.)
 «Аванпост» (2019 г.)
 «Колл-центр» (2020 г.)
 «Метро 2033» (2024 / в производстве)

Примечания

Ссылки 
 Роман Петренко на сайте «Газпром-медиа Холдинга» 
 Роман Петренко на радиостанции «Эхо Москвы» 
 «Коммерсантъ», 23.10.2006, Принципы Романа Петренко
 Itogi.ru, 20.04.2009, Роман Петренко: «У кого контент — тот правит миром»
 Vedomosti.ru, 27.12.12, Интервью — Роман Петренко, гендиректор «ТНТ -телесети»: До 1998 г. Роман Петренко не смотрел телевизор, потому что жил и работал в лесу 
 Lenta.ru, 08.07.2013, Роман Петренко покинул должность гендиректора ТНТ 
 «Коммерсантъ», 09.07.2013, ТНТ переключили на нового гендиректора. Роман Петренко займется собственными проектами 
 Expert.ru, 08.07.2013, Вперед смотрящий 
 Adindex.ru, 06.07.2017, «Газпром-Медиа» и Роман Петренко начинают совместный бизнес 

Медиаменеджеры
ТНТ
СТС
Выпускники Мурманского мореходного училища
Управленцы СССР
Директора телеканалов